Michael se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter William Michael
 Edmund Michael